Casadei oder Casadeï ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Casadei (* 1985), italienischer Triathlet
 Angelo Casadei (Schauspieler), italienischer Schauspieler
 Angelo Casadei (Fußballtorwart) (* 1988), italienischer Fußballtorhüter
 Antonio Casadei (* 1923), italienischer Künstler
 Didier Casadeï (* 1971), französischer Rugby-Union-Spieler
 Mattia Casadei (* 1999), italienischer Motorradrennfahrer
 Michele Casadei (* 1992), san-marinesischer Fußballspieler
 Raoul Casadei (1937–2021), italienischer Musiker
 Secondo Casadei (1906–1971), eigentlich Aurelio Casadei, italienischer Musiker

Casadei ist Namensbestandteil von:

 Orchestra Casadei, italienisches Tanzorchester